Catfish Bayou ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Catfish Bayou (Alabama), Fluss in Alabama
 Catfish Bayou (Louisiana), Fluss in Louisiana
 Catfish Bayou (Mississippi), Fluss in Mississippi
 Catfish Bayou (Texas), Fluss in Texas